Die Saison 1999/2000 der Wysschaja Liga war die achte Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die 23 Mannschaften der Wysschaja Liga wurden vor der Saison nach regionalen Kriterien in zwei Konferenzen eingeteilt. Die West-Konferenz enthielt mit zwölf Teilnehmern eine Mannschaft mehr als die Ost-Konferenz mit elf Teilnehmern. Zunächst spielte jede Mannschaft vier Mal gegen jede Mannschaft innerhalb der eigenen Konferenz, sodass die Anzahl der Spiele pro Mannschaft in der West-Konferenz 44 und in der Ost-Konferenz 40 betrug.

Die vier besten Mannschaften jeder Konferenz qualifizierten sich anschließend für die Finalrunde, in der diese in Hin- und Rückspiel aufeinander trafen und deren vier besten Mannschaften sich für die Qualifikationsrunde um den Aufstieg in die Superliga qualifizierten. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Qualifikationsrunden

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Relegation

Westzone

Ostzone 
 Metallurg Serow – Mostowik Kurgan 2:3 n. V., 1:8, 7:2, 4:2, 5:0
 Motor Barnaul – Energija Kemerowo 2:1, 3:6, 3:2, 1:4, 0:1

Weblinks 
 
 1999/2000 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

1999
Eishockeysaison 1999/2000